A A1 Team Países Baixos é a equipe que representa os Países Baixos na A1 Grand Prix.

Equipes de automobilismo dos Países Baixos
Países Baixos